Кубок Кіпру з футболу 2003–2004 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вперше здобув АЕК (Ларнака).

Календар

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня/15 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня/15 листопада 2003

|}

Груповий турнір

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 березня/13 квітня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 березня/14 квітня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 березня/15 квітня 2004

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/8 травня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на rsssf  

2003–2004
Кіпр
Кіпр
2003 на Кіпрі
2004 на Кіпрі